Gerres är ett släkte av fiskar. Gerres ingår i familjen Gerreidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Gerres